Шулл — фамилия.

Известные носители:
 Шулл, Аманда (род. 1978) — американская актриса, балерина.
 Шулл, Ребекка (род. 1929) — американская актриса.